Мравница може бити:

 Мравница (Шибеник), насеље у саставу града Шибеника, у Шибенско-книнској жупанији, Република Хрватска
 Мравница (Дубровачко приморје), насеље у општини Дубровачко приморје, у Дубровачко-неретванској жупанији, Република Хрватска